Fort Atkinson (Iowa)
 Fort Atkinson (Nebraska)
 Fort Atkinson (Wisconsin)